Die 31. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 23. bis 30. April 2016 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der WSA World Tour 2015/16 mit einem Gesamtpreisgeld von 185.000 US-Dollar.

Ursprünglich sollte das Turnier vom 14. bis 18. Dezember 2015 ausgetragen werden. Der Organisator sagte die Veranstaltung jedoch kurz vor Beginn aufgrund finanzieller Probleme ab. Anfang Februar 2016 wurde bekannt, dass das Turnier weiterhin in Kuala Lumpur ausgetragen werden sollte, nun aber vom 23. bis 30. April. Ausrichter war nunmehr die Agentur des ehemaligen malaysischen Squashspielers Mohd Azlan Iskandar.

Vorjahressiegerin war Nicol David, die im Vorjahr Raneem El Weleily in fünf Sätzen besiegte. David unterlag im Viertelfinale Nour El Sherbini, die als bis dato jüngste Spielerin das Turnier gewann und damit Weltmeisterin wurde. In einer Neuauflage des Finals von 2013 besiegte sie dieses Mal Laura Massaro, der sie 2013 noch unterlegen war, mit 6:11, 4:11, 11:3, 11:5 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Plätze für Qualifikantinnen. Per Wildcard erhielt Low Wee Wern einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 185.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2015/16
2015
Squashturnier in Kuala Lumpur